Аппарату́ра — комплекс, совокупность аппаратов. Термин обычно (но не всегда и не обязательно) применяется по отношению к набору аппаратов (инструментов) для выполнения какой-либо одной функциональной задачи (напр. аппаратура управления):
 Радиоэлектронная аппаратура (РЭА)
 Морская радиоэлектронная аппаратура — РЭА, предназначенная для эксплуатации в морской среде
 Телеметрическая аппаратура — совокупность технологий, позволяющая производить удалённые измерения и сбор информации
 Контрольно-измерительная аппаратура
 Аудиоаппаратура — общий термин, относящийся к звуковым технологиям
 Видеоаппаратура — множество технологий записи, обработки, передачи, хранения и воспроизведения визуального/аудиовизуального материала
 Аппаратура вычислительных устройств (т. н. «аппаратное обеспечение»)

 Медицинская аппаратура — аппаратура, применяемая в медицине
 Термодымовая аппаратура — система постановки дымовых завес
 Разведывательная и шпионская аппаратура

См. также 
 Оборудование